Akdağmadeni (district), een Turks district in de provincie Yozgat
 Akdağmadeni (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Akdağmadeni